Каби́льский язы́к (самоназвание — Taqbaylit) — язык кабилов, относящийся к группе берберских языков и распространённый на севере Алжира; приблизительно треть жителей страны говорит на нём.

Кабильский язык признан в Алжире одним из официальных языков и употребляется в государственном делопроизводстве. С конца XX века развивается литература на кабильском языке. Традиционным центром его распространения является вилайет Тизи-Узу.

Письменность 

 {| class="wikitable" style="text-align: center"
|bgcolor="#EFEFEF" colspan="34"| Кабильский Латинский алфавит
|- style="font-size:120%" class="Unicode"
|width="3%"|A||width="3%"|B||width="3%"|C||width="3%"|Č||width="3%"|D||width="3%"|Ḍ||width="3%"|E||width="3%"|Ɛ||width="3%"|F||width="3%"|G||width="3%"|Ǧ||width="3%"|Ɣ||width="3%"|H||width="3%"|Ḥ||width="3%"|I||width="3%"|J||width="3%"|K||width="3%"|L||width="3%"|M||width="3%"|N||width="3%"|Q||width="3%"|R||width="3%"|Ř||width="3%"|Ṛ||width="3%"|S||width="3%"|Ṣ||width="3%"|T||width="3%"|Ṭ||width="3%"|U||width="3%"|W||width="3%"|X||width="3%"|Y||width="3%"|Z||width="3%"|Ẓ
|-
|bgcolor="#EFEFEF" colspan="34"| маленькие буквы
|- style="font-size:120%"
|width="3%"|a||width="3%"|b||width="3%"|c||width="3%"|č||width="3%"|d||width="3%"|ḍ||width="3%"|e||width="3%"|ɛ||width="3%"|f||width="3%"|g||width="3%"|ǧ||width="3%"|ɣ||width="3%"|h||width="3%"|ḥ||width="3%"|i||width="3%"|j||width="3%"|k||width="3%"|l||width="3%"|m||width="3%"|n||width="3%"|q||width="3%"|r||width="3%"|ř||width="3%"|ṛ||width="3%"|s||width="3%"|ṣ||width="3%"|t||width="3%"|ṭ||width="3%"|u||width="3%"|w||width="3%"|x||width="3%"|y||width="3%"|z||width="3%"|ẓ
|}
Ранее для записи кабильского языка использовался арабский алфавит; сегодня более распространён латинский алфавит. В 1970-х предпринимались попытки адаптировать под кабильский язык древнеливийское письмо.

Классификация 
Кабильский язык относится к группе берберских языков афроазийской семьи. Считается, что он отделился от праберберского довольно давно, после языка зенага.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Отчет INALCO о кабильском языке, также  и 

Языки Алжира
Берберо-гуанчские языки